Карл Гестер — британський вершник
 Майкл Гестер — новозеландський футбольний арбітр